Иконика может означать:
 Иконика
 Геоиконика